Alessandro Bertoni – ex calciatore italiano nato a Reggio Emilia il 15 febbraio 1959, che ha giocato in Serie A con Fiorentina,  e Lazio
 Alessandro Bertoni – ex calciatore italiano nato a Parma l'8 ottobre 1966, che ha giocato in Serie B con , ,  e